Rybatskoïe (métro de Saint-Pétersbourg)